Anthracophyllum är ett släkte av svampar. Anthracophyllum ingår i familjen Marasmiaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Anthracophyllum